La corsa in linea di ciclismo su strada dei Giochi della XIX Olimpiade si svolse il 23 ottobre 1968 a Città del Messico, in Messico.

La gara era una prova in linea su un circuito di 24,525 km da percorrere 8 volte per un totale di 196,2 km.

Ordine d'arrivo

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 1